Stimmung steht für:

 Stimmung (Psychologie), Form des angenehmen oder unangenehmen Fühlens
 Handlungsbereitschaft, Bereitschaft eines Tieres zu einem bestimmten Verhalten
 Stimmung (Musik), Festlegung von Tonhöhen
 Stimmung (Kunst), in einem Kunstwerk zum Ausdruck gebrachte Emotion
 Atmosphäre (Ästhetik), die von einer Umgebung ausgehende Stimmung

Siehe auch:

 Stimmungsbild (Begriffsklärung)
 Grundstimmung (Begriffsklärung)
 Bombenstimmung (Begriffsklärung)
 Stimmen (Begriffsklärung)